Roberto Bautista Agut era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Gilles Simon.

Simon ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Kevin Anderson con il punteggio di 7–64, 6–2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Marin Čilić (semifinale)
  Kevin Anderson (finale)
  Roberto Bautista Agut (second  o turno)
  Benoît Paire (semifinale)

 Robin Haase (quarti di finale)
 Jiří Veselý (primo turno)
 Michail Kukuškin (quarti di finale)
 Pierre-Hugues Herbert (quarti di finale)

Wild card 

  Arjun Kadhe (primo turno)
  Benoît Paire (semifinale)

 Ramkumar Ramanathan (secondo turno)

Qualificati 

  Il'ja Ivaška (secondo turno)
  Thiago Monteiro (secondo turno)

 Sumit Nagal (primo turno)
 Ricardo Ojeda Lara (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Maharashtra Open 2018